Михаил Шарыгин:
 Шарыгин, Михаил Дмитриевич (1938—2020) — советский и российский географ.
 Шарыгин, Михаил Михайлович (1852—1906) — действительный статский советник, председатель Тифлисского окружного суда, прокурор Тифлисской и Ташкентской судебной палаты.